МФА, MFA — аббревиатура. Может означать:

 Международный фонетический алфавит
 Международная фонетическая ассоциация
 Международная федерация аэронавтики (→ Международная авиационная федерация)
 Многофакторная аутентификация
 Международная фелинологическая ассоциация ()
 Многофункциональный аппарат
 Метод флуоресцирующих антител
 MFA — немецкий микрокомпьютер для образования (Mikrocomputer für Ausbildung).
  или MFA — Master of Fine Arts, магистр изящных искусств
  — фильм 2017 года
 Movimento das Forças Armadas — португальское Движение вооружённых сил, совершившее Революцию гвоздик
 Ministry of Foreign Affairs — Министерство иностранных дел

Спорт 
 «Мункач футбольная академия» — украинский футбольный клуб
 Mfa Mezui — габонский футболист, вратарь сборной Габона